Sciothamnus montanus är en flockblommig växtart som beskrevs av Stephan Ladislaus Endlicher. Sciothamnus montanus ingår i släktet Sciothamnus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
montanus